Molina de Aragón est une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Géographie

Climat

Histoire 
Le , la plus basse température espagnole, , est enregistrée à Molina de Aragón.

Culture

Notes et références 

Commune dans la province de Guadalajara